Лугáнский завод — исторический посёлок, существовавший в Екатеринославской губернии на юго-западе Российской империи.
Посёлок Луганский завод располагался в месте слияния реки Лугани с рекой Ольховкой.

Посёлок вырос на месте созданного в 1797 году Луганского литейного завода.

C 1852 года — горный город Луганского горного округа.

3 сентября 1882 года посёлок Луганский завод переименовался в Луганск.

Луганский литейный завод 

В 1790 году пригласили шотландского инженера Карла Гайскона и ему приказали провести разведку залежей руд и угля в месте Славяносербии. Гайскон доложил в правительство:

14 ноября 1795 года Екатерина II издала указ о создании чугунолитейного завода. Вокруг завода на месте слияния двух рек Лугань и Ольховая образовались два посёлка: Каменный брод и Вергунка.

История посёлка 

В 1797 году два посёлка объединились в посёлок под названием Луганский завод. Его населили рабочие и приглашённые специалисты.

В XIX веке посёлок находился между Ростовом и Таганрогом, поэтому в этом месте развилась торговля.

В начале XIX века в посёлке открылась первая профессиональная горная школа, которая была первым учебным заведением.

В 1812 году из посёлка велись поставки пушек и боеприпасов для русской армии.

В 1830-х годах в посёлке имелось 184 частных дома, 74 казармы.

В 1844 году купца Савелия Хрыпко наградили медалью «За полезное разведение картофеля в Луганском заводе», из-за этого в посёлке стали усиленно выращивать картофельные культуры.

В 1850-х было открыто 10 салотопных 2 воскотопных завода, 2 заведения по производству свечей, а ещё 3 маслобойных, 8 кирпичных и черепичных предприятий, 17 мельниц.

В 1852 году посёлок Луганский завод становится горным городом Луганского горного округа, а тогдашний управляющий завода — Фёдор Иванович Фелькнер — горным начальником.
Он подчинялся непосредственно Берг-Коллегии в Санкт-Петербурге и руководил не только заводом, рудниками и шахтами, но и поселениями, входящими в состав горного округа.

В 1861 году в посёлке обитало около 9 тысяч жителей, обитавших в 1568 каменных домах и в 227 деревянных домах.

На завод приглашалось много иностранных специалистов, в том числе английских, поэтому центральная улица в посёлке называлось английская, позднее улица Даля.

В 1867 году из 10239 обитателей Луганского завода были 389 купцов, работало 108 магазинов и лавок.

В 1870-х годах открылась железная дорога Луганск-Дебальцево.

3 сентября 1882 года Император Александр III утвердил положение Комитета министров Российской империи об основании на базе посёлка Луганский завод города Луганск.

Руководители 
Руководителями посёлка Луганский завод фактически являлись управляющие градообразующего предприятия:
 1795—1806 — Гаскойн Чарльз (Карл) Карлович.
 1806—1822 — Нилус Яков Христианович.
 1822—1826 — Гесс де Кальве Густав Густавович.
 1826—1835 — Ильин Иван Васильевич.
 1835—1840 — Мевиус Фёдор Павлович.
 1840—1847 — Бекман Валериан Александрович.
 1847—1853 — Фелькнер Фёдор Иванович.
 1853—1861 — Летуновский Николай Терентьевич.
 1861—1865 — Мевиус Аполлон Фёдорович.
 1865—1871 — Фелькнер Иллидор Фёдорович.
 1871—1876 — Летуновский Николай Николаевич.
 1876—1879 — Подымовский Станислав Леопольдович.
 1879—1880 — Зеленцов Иван Ильич.
 1880—1882 — Данчич Дмитрий Васильевич.

Выдающиеся жители 

а в посёлке Луганский завод родился Владимир Даль.
Будущий русский учёный, писатель и лексикограф, составитель «Толкового словаря живого великорусского языка» в семье обрусевшего датчанина, лекаря горного ведомства Ивана Матвеевича Даля и Марии Христофоровны Даль (урождённая Фрейтаг).

Примечания 

История Луганска
Города, основанные в XVIII веке